Veselka peut faire référence à : 
 Julius Veselka (1943-2012), homme politique lituanien.
 Vanessa Veselka (née en 1969), romancière, nouvelliste et essayiste américaine.

 Veselka (restaurant), un restaurant ukrainien de la ville de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.